Callum – imię męskie pochodzenia gaelickiego.

Osoby o imieniu Callum:
 Callum Ferguson – australijski krykiecista
 Callum Keith Rennie – kanadyjski aktor